Stanisław Orłowski (1839–1895), działacz gospodarczy
 Stanisław Orłowski (1868–1923), doktor medycyny
 Stanisław Orłowski (1892–), doktor medycyny, oficer
 Stanisław Orłowski (1893–1944), oficer dyplomowany
 Stanisław Orłowski (1931–2021), geolog
 Stanisław Orłowski (1934–), artysta fotograf